IBU steht für:
 International Bitterness Unit, Maßeinheit für die Bitterkeit des Bieres
 Internationale Biathlon-Union, Dachverband aller nationalen Biathlonverbände
 Industrieverband Blechumformung, Fachverband im Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung
 Informationsverbund Buchhandel, buchhändlerische Bestellorganisation
 Institut Bauen und Umwelt
 Institut für Angewandte Betriebswirtschaftslehre – Unternehmensführung des Karlsruher Instituts für Technologie
 Institut für Biologie und Umweltwissenschaften der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
 International Boxing Union (IBU, seit 1996 tätig), einer der Weltboxverbände
 Internationale Barkeeper-Union, ehemalige Vereinigung von Barkeepern, siehe Deutsche Barkeeper-Union
 Internationale Binnenschifffahrtsunion, Gründungsorganisation der Europäischen Binnenschifffahrtsunion
 Internationale Bürgermeisterunion, Verband von Kommunalpolitikern
 Islamische Bewegung Usbekistan, in Usbekistan aktive Gruppe
 IBU GmbH, Markenname der Lorenz Bahlsen Snack-World

IBu steht für:
 Infektiöse Bursitis der Hühner

Ibu steht für:
 Ibu, altägyptischer Beamter
 Ibu (Vulkan), Vulkan auf der indonesischen Insel Halmahera
 Ibu (Sprache), Dialekt der Sprache Sahu, Papuasprache auf Halmahera, indonesische Insel
Abkürzung von Ibuprofen sowie umgangssprachliche Bezeichnung für Ibuprofen-Tabletten

ibu steht für:
 Ibu (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialekt der Sprache Sahu, Papuasprache auf Halmahera, indonesische Insel

IBU